

Cinema
Give Up the Ghost – cortometraggio diretto da Zain Duraie (2019)

Musica
 Give Up the Ghost – band punk di Boston
 Give Up the Ghost  –  terzo album della cantante Brandi Carlile (2009)
 Give Up the Ghost  –  brano dei Radiohead tratto dall'album The King of Limbs (2011)